Slottet kan avse:

 Slottet (ishockey) – ishockeyterm
 Slottet (roman) – en ofullbordad roman av Franz Kafka
 Slottet, Pargas – en ö i Pargas stad, Åboland
 Slottet, Raseborg – en ö i Raseborg, Nyland
 Slottet, Sölvesborg − ett bostadsområde i Sölvesborg
 Slottet, Tanums kommun – ett litet kustsamhälle i Tanums kommun i Bohuslän
 Kvarteret Slottet – ett kvarter i Helsingborg

Se även 
 Slott
 Kungliga slottet (olika betydelser)